USS Roanoke — кораблі ВМС США, названі на честь річки Роанок.

 USS Roanoke (1855) - гвинтовий фрегат типу «Меррімак». Збудований у 1855 році, у 1863 році перебудований на монітор. Зданий на злам у 1882 році.
 USS Roanoke (ID-1695) - цивільний корабель «El Dia», у 1917 році переобладнаний на мінний загороджувач. Проданий у 1919 році.
 USS Lorain (PF-93) - патрульний фрегат типу «Такома». Під час будівництва у 1944 році перейменований на «USS Lorain (PF-93)». У 1947 році проданий Франції. Підірвався на міні та затонув у 1950 році.
 USS Roanoke (CL-114) - легкий крейсер типу «Фарго». Будівництво скасоване у 1944 році.
 USS Roanoke (CL-145) - легкий крейсер типу «Вустер». Збудований у 1947 році. У 1972 році зданий на злам.
 USNS Roanoke (T-AOR-155) - флотський танкер-заправник у 1956-1957 роках
 USS Roanoke (AOR-7) - танкер-заправник типу «Вічита». На службі протягом 1976-1995 років.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни